Ching chong — этническое оскорбление и пейоратив, который используется с целью высмеять китайский язык, людей китайского происхождения или других людей восточноазиатского происхождения. Этот термин представляет собой грубую имитацию фонологии севернокитайского и кантонского языков.

Хотя обычно фраза используется как оскорбление китайцев, она также была направлена на других выходцев из Восточной Азии. , корейская иммигрантка, приехавшая со своей семьей в Сан-Франциско в 1906 году, написала в своей автобиографии 1990 года «Тихая одиссея», что в её первый школьный день девочки называли её «ching chong». В 1917 году Ли С. Робертс и Дж. Уилл Каллахан написали фортепианную песню в стиле рэгтайм под названием «Ching Chong».

Известные случаи 
В декабре 2002 года звезда НБА Шакил О’Нил подвергся резкой критике в СМИ за то, что во время интервью Fox Sports Net сказал: «Передай Яо Мину „Ching chong yang, wah, ah soh“». Позже О’Нил объяснил, что это был юмор из их раздевалки, и он не хотел никого обидеть. Яо подтвердил, что О’Нил шутит, но отметил, что многие азиаты не поймут юмора.

24 января 2006 года комик  создал аудиопародию на премию  для шоу . Во время неё прозвучала фраза «ching chong». Назвав этот сегмент унизительным и расистским, несколько азиатско-американских организаций пригрозили попросить рекламодателей отказаться от поддержки шоу, если радиостанция не принесёт извинения. 22 февраля 2006 года Каролла зачитал краткое извинение за этот отрывок. 26 апреля 2006 года у Каролла пригласил на шоу главу Сети действий СМИ для американцев азиатского происхождения Гай Аоки. Аоки считает, что «ching chong» эквивалентно слову «ниггер».

5 декабря 2006 года комик и соведущая Рози О’Доннелл из The View использовала фразу, чтобы имитировать дикторов новостей в Китае. Синди Бергер, представитель О’Доннелл, сказала: «Она не только соведущая ток-шоу, но и комик. Я очень надеюсь, что однажды они смогут понять её юмор». 14 декабря на The View О’Доннелл сказала, что не знала, что «ching chong» — это оскорбительный способ высмеять азиатский акцент, она извинилась перед «теми людьми, которым было больно».

19 января 2011 года консервативный политический обозреватель Раш Лимбо высмеял президента Китая Ху Цзиньтао во время его визита в Белый дом в своём радиошоу. «Он говорил, а они не переводили. Обычно они переводят каждую пару слов. Ху Цзиньтао просто повторял ching chong, ching chong cha», — сказал Лимбо, который имитировал речь Ху в течение 17 секунд. Член Ассамблеи Нью-Йорка Грейс Мэн сказала, что нападки на Ху были прерогативой Лимбо, «но в то же время он оскорбил 13 % населения Нью-Йорка». Сенатор штата Калифорния  также раскритиковал Лимбо за его реплики: «Его поступок является оскорблением более чем 3000-летней культурной истории и пощечиной миллионам американцев китайского происхождения».

В марте 2011 года студентка Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Александра Уоллес загрузила на YouTube видео под названием «Азиаты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в библиотеке», в котором разглагольствует о «толпах азиатов», которые «не используют американские манеры». Пародируя азиатов, громко говорящих по мобильному телефону в библиотеке кампуса, она произнесла «ching chong». Её ролик вызвал резкую критику. The New York Times опубликовал статью с критикой видео, но поддержал её право на свободу слова. Несколько дней спустя Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе объявил, что не будет наказывать студентку. Позже она отчислилась по собственному желанию.

Во время группового этапа чемпионата мира по League of Legends 2014 на Тайване игрок команды  Svenskeren зарегистрировал учётную запись под названием TaipeiChingChong и впоследствии был оштрафован и заблокирован Riot Games. Инцидент также раскритиковала тайваньская версия газеты Apple Daily.

В августе 2018 года избиратели сообщили, что представитель штата Мичиган Бетти Кук Скотт призвала своих сторонников «не голосовать за ching chong» на первичных выборах, имея в виду ее соперницу Стефани Чанг. Позже она принесла извинения через представителя. Скотт проиграла выборы.

В ноябре 2018 года филиппинскому игроку в Dota 2 Карло «Куку» Паладу запретили посещать турнир Chongqing Major после того, как он написал «ching chong» во время живого матча с китайскими игроками. Он извинился, но запрет не сняли.

В декабре 2018 года американский рэпер Lil Pump подвергся критике после того, как использовал термин в тизере своего будущего сингла «Butterfly Doors». Его осудили рэперы азиатского происхождения China Mac и Аквафина. Впоследствии Lil Pump принёс извинения и зацензурировал текст.

В 2020 году актриса Кэти Льюнг, исполнившая роль Чжоу Чанг в серии фильмов о Гарри Поттере, обвинила Джоан Роулинг в расизме из-за того, что имя её персонажа похоже на «ching chong».

См. также 
 Чинк (прозвище)

Примечания 

Китайцы
Национальные прозвища
Оскорбления
Уничижительные обозначения людей